De Coupe de la Ligue 2007/08 was de veertiende editie van dit Franse voetbalbekertoernooi, dat werd georganiseerd door de LFP, de betaaldvoetbalsectie van de Franse voetbalbond (FFF). Aan het toernooi namen de 40 clubs uit de Ligue 1 en Ligue 2 deel plus vier clubs uit de Championnat National. 

Het bekertoernooi begon op 14 augustus 2007 en eindigde op 29 maart 2008 met de finale in het Stade de France in Saint-Denis, een voorstadje van de hoofdstad Parijs. Paris Saint-Germain versloeg RC Lens met 2-1 in de eindstrijd, en plaatste zich daardoor voor de derde kwalificatieronde van de UEFA Cup 2008/09. Het was voor de derde keer in de clubgeschiedenis dat PSG, onder leiding van oud-international Paul Le Guen, de Coupe de la Ligue won.

Schema

Topscorers

Zie ook
Ligue 1 2007/08
Coupe de France 2007/08

2008
Bekervoetbal 2007/08